Лукново — название населённых пунктов:

Россия 
 Лукново — посёлок в Вязниковском районе Владимирской области.

Украина 
 Лукново — село в Коропском районе Черниговской области.